

Architettura 
 Maison La Roche-Jeanneret – villetta costruita da Le Corbusier nel 1924 e situata a Parigi (Francia)
 La Roche-aux-Fées – monumento megalitico situato a Essé (Francia)

Aziende 
 Hoffmann-La Roche – azienda farmaceutica svizzera

Geografia

Belgio 
 La Roche-en-Ardenne – comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)
 La Roche Percée – frazione di Martelange, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Canada 
 La Roche – cantone nella regione del Bas-Saint-Laurent (Québec)

Francia

Comuni 
 La Roche-Bernard – comune nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)
 La Roche-Blanche – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-Blanche – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)
 La Roche-Canillac – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)
 La Roche-Chalais – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 La Roche-Clermault – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 La Roche-de-Glun – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-de-Rame – comune nel dipartimento delle Alte Alpi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Roche-Derrien – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor (Bretagna)
 La Roche-des-Arnauds – comune nel dipartimento delle Alte Alpi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Roche-en-Brenil – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 La Roche-Guyon – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 La Roche-l'Abeille – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne (Nuova Aquitania)
 La Roche-Mabile – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Roche-Maurice – comune nel dipartimento del Finistère (Bretagna)
 La Roche-Morey – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 La Roche-Noire – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-Posay – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 La Roche-Rigault – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 La Roche-sur-Foron – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-sur-Grane – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-sur-le-Buis – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche-sur-Yon – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 La Roche-Vanneau – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 La Roche-Vineuse – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)

Ex comuni e frazioni 
 La Roche – ex comune ora frazione di Bournoncle-Saint-Pierre, comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Roche – ex comune ora frazione di Rigney, comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Altre divisioni amministrative 
 Arrondissement di La Roche-sur-Yon – arrondissement con capoluogo La Roche-sur-Yon
 Cantone di La Roche-Bernard – ex cantone con capoluogo La Roche-Bernard
 Cantone di La Roche-Canillac – ex cantone con capoluogo La Roche-Canillac
 Cantone di La Roche-Derrien – ex cantone con capoluogo La Roche-Derrien
 Cantone di La Roche-sur-Foron – cantone con capoluogo La Roche-sur-Foron
 Cantone di La Roche-sur-Yon-1 – cantone con capoluogo La Roche-sur-Yon
 Cantone di La Roche-sur-Yon-2 – cantone con capoluogo La Roche-sur-Yon
 Cantone di La Roche-sur-Yon-Nord – ex cantone con capoluogo La Roche-sur-Yon
 Cantone di La Roche-sur-Yon-Sud – ex cantone con capoluogo La Roche-sur-Yon

Svizzera 
 La Roche – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Persone 
 Federico di la Roche (...–1174) – arcivescovo francese
 Guglielmo I de la Roche (...–1308) – nobiluomo francese
 Guido II de la Roche (1280-1308) – nobiluomo francese
 Androin de la Roche (1300/1310-1369) – cardinale e abate francese
 Estienne de La Roche (1470-1530) – matematico francese
 Louis Chasteigner de la Roche-Posay conte d'Abain (1535-1595) – politico francese
 Charles-Antoine de la Roche-Aymon (1697-1777) – cardinale e arcivescovo francese
 Sophie von La Roche (1730-1807) – letterata e romanziera tedesca
 Johann La Roche (1745-1806) – attore tedesco
 Gustavo Mazè de la Roche (1824-1886) – militare e politico italiano
 Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1920) – imprenditore svizzero

Pagine correlate 
La Roche-Blanche – pagina di disambiguazione
Roche – pagina di disambiguazione
Roches – pagina di disambiguazione